Le mot policier peut faire référence à :
 un policier, un membre de la police portant l'uniforme ;
 un officier de police
 un officier de police judiciaire
 au genre policier, ou polar ;
 au roman policier, un roman principalement caractérisé par la mise en scène d'une énigme à résoudre, souvent par une enquête de police ;
 à un film policier, un film suivant le même principe que le roman policier.

Voir aussi 
Un officier de police sans importance, film franco-italien de Jean Larriaga sorti en 1973.